Лэндон Уилсон (; 13 марта 1975 в Сент-Луисе, США ) — профессиональный хоккеист, в настоящее время играющий за команду АХЛ Техас Старз, где является капитаном. Хват — правый.

Карьера 
Уилсон был выбран на драфте НХЛ 1993 года командой Торонто Мэйпл Лифс под общим девятнадцатым номером. С 1993 по 1995 играл за сборную университета Северной Дакоты, где за 66 сыгранных матчей забил 25 шайб, сделал 31 передачу и заработал 288 минут штрафа.

Дебютировал в НХЛ, выступая за команду Колорадо Эвеланш. В семи сыгранных встречах своего первого сезона он сумел забросить всего лишь одну шайбу. 22 ноября 1996 года из Эвеланш он был продан в Бостон Брюинз вместе с Андерсом Мирволдом за выбор на драфте 1998 года. 7 июля 2000 года был подписан командой Финикс Койотс. Из-за травмы глаза, полученной 13 декабря 2002 года в матче против Вашингтон Кэпиталз пропустил почти весь сезон 2002—2003. 22 февраля 2004 года был продан в Питтсбург Пингвинз.

Во время локаута игрок выступал за команду Эспо Блюз в финской SM-Liiga. Из Эспо он перешёл в швейцарский ХК Давос. Отыграв один сезон, он перешёл в ХК Лугано, где отыграл два сезона.

3 июля 2008 года хоккеист подписал контракт с клубом Даллас Старз. Всего в 388 сыгранных матчах в НХЛ он смог забросить 54 шайбу, сделать 67 передач и получить 372 минуты штрафа. Затем он был переподписан клубом АХЛ Гранд-Рапидс Гриффинс. Сейчас выступает за клуб АХЛ Техас Старз

Статистика выступлений

Регулярные чемпионаты

Плей-офф

Ссылки 
 
 

Родившиеся 13 марта
Хоккеисты США
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Колорадо Эвеланш»
Игроки «Провиденс Брюинз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Спрингфилд Фэлконс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки ХК «Эспоо Блюз»
Игроки ХК «Давос»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Техас Старз»
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Хоккейные нападающие